Торсон — фамилия:

 Торсон, Константин Петрович (1793—1851) — декабрист, кругосветный мореплаватель, адъютант начальника Морского штаба.

 Торсон, Линда (род. 1947) — канадская актриса.